Johannes van Dijk kan verwijzen naar de volgende personen:

 Johannes Baptiste van Dijk (1856-1935), Amsterdams fabrikant en politicus voor de RKSP
 Johannes Wilhelmus Maria van Dijk (1868-1938), Nederlands roeier